Stortemelk (zeestraat), het zeegat tussen Vlieland en Terschelling
Stortemelk (schip, 1964), een Nederlands schip